dawne gminy:
 gmina Trościaniec – dawna gmina wiejska, powiat łucki, województwo wołyńskie
 gmina Trościaniec – dawna gmina wiejska, powiat stryjski, dystrykt Galicja